Vallcarca i els Penitents, barri del districte barceloní de Gràcia.
 Estació de Vallcarca
 Viaducte de Vallcarca
 Vallcarca (Sitges), veïnat del municipi català de Sitges.
 Riera de Vallcarca